Povel může být:

 Povel (Olomouc) – část města Olomouc, okres Olomouc, Olomoucký kraj.
 Povel – příkaz nebo rozkaz, který se má ihned provést
 příkaz

Podobné:

 Apel
 Rozkaz

Externí odkazy